Фіш (, ), у перекладі — «риба», може означати:

 Фіш — гравець у покер, за рахунок якого можна легко нажитися.

Персоналії 

 Альберт Фіш (;  1870—1936) —  американський серійний вбивця, ґвалтівник, розбещувач дітей та канібал.
 Гамільтон Фіш (; 1808—1893) — американський політик.
Гамільтон Фіш ІІІ (англ. Hamilton Fish III; 1888—1991)—американський політик.
 Джинджер Фіш (, справжнє ім'я Кеннет Роберт Вілсон, , 1965) — американський музикант.
 Зенон-Леонард Фіш (; 1820—1870) — польський письменник, публіцист.
 Марді Фіш (; 1981) — американський тенісист, срібний медаліст Олімпійських ігор (2004).
 Марк Фіш (; 1974) — південноафриканський футболіст, захисник, після завершення ігрової кар'єри — футбольний тренер.
 Пресервед Фіш (; 1766—1846) — підприємець торгового судноплавства з міста Нью-Йорка першої третини XIX століття.
 Фіш (, справжнє ім'я Дерек Вільям Дік, ; 1958)— шотландський співак, поет та актор.

Інше 
 Фіш () — громада в Німеччині, розташована в землі Рейнланд-Пфальц.

Див. також 
 Фішер